Ла́сси О́смо Та́пио Ле́хто (; род. 1965, Лахти), более известный как Джи́ми Те́нор () — финский музыкант, тенор-саксофонист.

Биография 
Родился в 1965 году в Лахти.

В качестве псевдонима он взял имя американского певца и актёра Джимми Осмонда, который был его кумиром в юности, и первую часть названия тенор-саксофона.

В 1988 году его группа Jimi Tenor & His Shamans выпустила дебютную пластинку, а первый сольный альбом Джими Тенора вышел в 1994 году. Тогда же стала хитом композиция «Take Me Baby». Он выпускал альбомы на лейблах Sähkö Recordings, Warp Records и Kitty-Yo. Джими несколько раз выступал с Avante Guarde big band Flat Earth Society.

В 2009 году его кавер-версия песни Elektroids вошла в сборник Warp20 (Recreated), и кроме того, там появилась композиция Тенора «Paint the Stars» в исполнении Hudson Mohawke.

Дискография

Jimi Tenor and His Shamans 
 Total Capacity of 216,5 Litres, 1988
 Diktafon, 1989
 Mekanoid, 1990
 Fear of a Black Jesus, 1992

Соло 
 Sähkömies, 1994
 Europa, 1995
 Intervision, 1997
 Venera EP, 1998
 Organism, 1999 (Warp / Sire Records)
 Out Of Nowhere, 2000
 Cosmic Relief EP, 2001
 Utopian Dream, 2001
 Higher Planes, 2003
 Beyond The Stars, 2004
 Deutsche Grammophon ReComposed by Jimi Tenor, 2006
 Live in berlin, 2007

С Kabu Kabu 
 Sunrise, 2006
 Joystone, 2007
 4th Dimension, 2009

С Тони Алленом 
 Inspiration Information 4, 2009

C Абдиссой Ассефой 
 Itetune, 2011

Ссылки 
 
 Джими Тенор на Allmusic
 Григорий Пророков. Джими Тенор «Я буду как ловкий повар в уличной палатке с едой» // Афиша (07.10.2011)
 Александр Великанов. Джими Тенор: «Закончу фотовыставку — дойдут руки и до кино» // OpenSpace.ru (11.10.2011)

Джазмены Финляндии
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся в Лахти